Sull'anima – testo di Aristotele
Sull'anima – saggio di Hermann Hesse